Bronnikov – famiglia russa di orologiai ed ebanisti
 Fëdor Andreevič Bronnikov – pittore russo